Баш-Эбре (,  )  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония.

Муниципалитеты 

 Ла-Альдеа
 Альдовер
 Альфара-де-Карлес
 Ла-Амеллья-де-Мар
 Ла-Амполья
 Бенифальет
 Камарлес
 Черта (Испания)
 Дельтебре
 Паульс
 Эль-Перельо
 Рокетас
 Тивеньс
 Тортоса

Примечания 

Районы Таррагоны